Да́рио Ша́рич (; род. 8 апреля 1994 года в Шибенике, Хорватия) — хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 2014 года в первом раунде под 12-м номером командой «Орландо Мэджик». Играет на позиции тяжёлого форварда. Выступает за команду НБА «Оклахома-Сити Тандер» и за сборную Хорватии.

Ранние годы 
Шарич начал карьеру в команде «Загреб». В 2011 году принял участие в международном турнире Nike для молодых игроков. Также в команде были его одноклубники Марио Хезоня и Доминик Мавра, а команда дошла до Финала Четырёх, а в дальнейшем стала чемпионом. В Финале сделал трипл-дабл, набрав 19 очков, совершив 14 подборов и отдав 10 передач, а также заработал 10 фолов соперников, а в итоге стал MVP турнира.

В 2010 и 2011 годах Шарич номинировался на звание Лучшего молодого игрока ФИБА.

В 2012 году был выбран для матча Команды всего Мира на турнире Nike Hoop Summit в Портленде, штат Орегон. В Матче всех звёзд, в котором команда иностранных игроков победила сборную США, Шарич набрал 13 очков, а также собрал больше всех подборов (14) и передач (5).

В 2012 году подписал контракт с клубом «Бильбао» и был отдан в аренду команде «Сплит». Однако из-за санкций ФИБА, которая заставила испанский клуб заплатить € 550,000, игрок за «Бильбао» не играл. После этого Шарич тренировался со «Сплитом», однако не выступал в официальных матчах.

Карьера

Клубная

«Цибона» 
В ноябре 2012 года подписал четырёхлетний контракт с одним из лидеров хорватского баскетбола, командой «Цибона».

В 2012 году вновь был номинирован ФИБА на награду лучшему молодому игроку года, однако в голосовании занял второе место.

4 апреля 2013 года Шарич решил выставить свою кандидатуру на Драфт НБА 2013 года. Однако через два дня после первоначального решения всё же не стал заявляться и решил поиграть за «Цибону» как минимум ещё один сезон. Однако официально 14 апреля 2013 года игрок заявил об участии в драфте. В итоге Шарич остался в Европе ещё на год для того, чтобы набраться игрового опыта.

В 2013 году с командой выиграл Кубок Крешимира Чосича, а также стал чемпионом Хорватии, прибавив к этому индивидуальную награду MVP Финала.

В феврале 2014 года получил награду Лучшему молодому игроку ФИБА. В апреле 2014 года был выбран в Первую сборную Лиги ABA, а также с показателями 16,7 очков, 9,7 подборов и 3,2 передачи стал MVP турнира сезона 2013–14. В Финале четырёх «Цибона» выиграла, а Шарич стал MVP Финала.

«Анадолу Эфес» 
24 июня 2014 года подписал контракт с турецкой командой «Анадолу Эфес» по схеме 2+1. По контракту игрока бывший клуб «Цибона» также получил $ 1,2 млн., так как был связан обязательствами. Новый контракт был заключён за несколько дней до драфта НБА 2014 года. На драфте игрока под общим 12-м номером выбрал клуб «Орландо Мэджик», однако права на игрока сразу же были проданы в «Филадельфию» в обмен на Элфрида Пэйтона. После драфта Шарич заявил, что планирует продолжить карьеру в Европе как минимум в ближайший год, однако очень хотел сыграть в НБА.

В начале сезоне 2014–15 отец Шарича критиковал главного тренера команды Душана Ивковича за небольшие игровые отрезки в чемпионате Турции, а также открыто обсуждал разрыв контракта, если ситуация не изменится.

«Финикс Санз» (2019—2023) 
6 июля 2019 года Шарич был обменян в «Финикс Санз» как часть сделки по драфту.

Оклахома-Сити Тандер (2023—настоящее время) 
9 февраля 2023 года Шарич был обменян вместе с выбором второго раунда драфта 2029 года и денежной компенсацией в клуб «Оклахома-Сити Тандер» на Дариуса Бэйзли.

Международная 
Шарич начал выступление за сборную Хорватии с юношеских команд. На чемпионате Европы 2010 года для игроков не старше 16 лет был лидером по количеству набранных очков (24,3) и подборов (11,5), а также занял второе место по количеству передач (5,8). В финале набрал трипл-дабл (30 очков, 11 подборов, 11 передач), став лишь вторым игроком в истории турнира, который это сделал (после Рики Рубио в 2006 году). Анонимным голосованием был признан MVP турнира.

Шарич также выступал за сборную на чемпионате Европы для юношей не старше 19 лет в 2011 году. На турнире стал четвёртым по результативности (18,1 очков) и третьим по подборам (10,1), несмотря на то, что был самым молодым участником турнира, во время которого ему исполнилось 17 лет.

Выиграл золотую медаль со сборной на чемпионате Европы для юношей не старше 18 лет. На турнире стал первым по результативности (25,6 очков) и вторым по подборам (10,1). В финальном матче против команды Литвы набрал 39 очков и был признан MVP турнира.

Достижения 
  «Цибона» 
 Чемпион Хорватии (2013)
 Обладатель Кубка Чосича (2013)
 Чемпион Лиги ABA (2014)

Личная жизнь 
Шарич родился в семье бывших игроков в баскетбол, Предрага и Васелинки Шарич. В командах Шарича называют "Хоми", "Супер Дарио" или "Шиши".

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте Eurohopes.com

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Фурнир»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года